Kiki Bertens e Johanna Larsson erano le detentrici del titolo da due anni, ma Bertens ha preso parte solo al singolare di questa edizione del torneo. Larsson ha fatto coppia con Kirsten Flipkens, e ha difeso il titolo battendo in finale Raquel Atawo e Anna-Lena Grönefeld con il punteggio di 4-6, 6-4, [10-5].

Teste di serie 

  Raquel Atawo /  Anna-Lena Grönefeld (finale)
  Lyudmyla Kichenok /  Katarina Srebotnik (semifinale)

 Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (campionesse)
 Irina Bara /  Xenia Knoll (semifinale)

Wildcard 

  Melanie Klaffner /  Viktória Kužmová (quarti di finale)

 Mavie Österreicher /  Nadja Ramskogler (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Upper Austria Ladies Linz 2018